A veia labial superior é uma veia da cabeça.

Labial Superior